Die Russische Badminton-Superliga 2010 bestand aus zwei Vorrunden und einem Superfinale, welches ROS.T Nischni Nowgorod für sich entscheiden konnte.

Endstand
1. ROS.T Nischni Nowgorod
2. Favorit Ramenskoje
3. Primorje Wladiwostok
4. SchWSM Ismailowo Moskau
5. ZSKA Moskau
6. BK FINEC St. Petersburg
7. ASB Metallurg Tscheljabinsk
8. Bolschaja Wolga

Weblinks
http://www.badm.ru/news/pressrelises/1144

Superliga 2010
Badminton 2009
Badminton 2010